Erscheinung des Herrn steht für:
 Erscheinung des Herrn, christliches Fest

Kirchenbauten:
 Erscheinung des Herrn (München)
 Erscheinung des Herrn (Altenburg)